Моги́льное () — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Бережновского сельсовета. Расположена в 4 км от деревни Дубенец, в 9 км от агрогородка Бережное, в 47 км от Столина, в 290 км от Бреста, в 19 км от железнодорожной станции Видибор. Население — 16 человек (2019).

История 
Впервые упоминается в 1879 году как деревня во владениях Киневичей в составе Плотницкой волости Пинского уезда Минской губернии.

С 1921 по 1939 годы в составе Плотницкой гмины Лунинецкого повята Полесского воеводства Польши. Позже в составе Столинского повята.

В 2002 году в составе агрофирмы имени Ленина.

Население 
Население деревни на 2019 год составляло 16 человек.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Столинского района